Gailberg ist der Name folgender Orte:

 Gailberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gailberg (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft der Gemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Gailberg (Gemeinde Oberdrauburg), Ortschaft der Gemeinde Oberdrauburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Gailberg ist außerdem der Name von:
 Gailbergsattel, Gebirgspass in Kärnten